Gouvernement Erdoğan peut désigner ces gouvernements turcs :
 gouvernement Erdoğan I du  au  ;
 gouvernement Erdoğan II du  au  ;
 gouvernement Erdoğan III du  au  ;
 gouvernement Erdoğan IV depuis le .

Voir aussi 
 Recep Tayyip Erdoğan